Freaky Tales è un EP del gruppo Midwest rap Insane Clown Posse.

Tracce

Collegamenti esterni